Zentralfriedhof bezeichnet jenen Friedhof einer größeren Stadt, der als hauptsächlicher Friedhof konzipiert wurde und von der Stadtverwaltung betrieben wird. Im Unterschied zu konfessionellen Friedhöfen sollte er ursprünglich auch kostengünstigere Bestattungen und Armenbegräbnisse ermöglichen. Selten kommt daher der Begriff von der Lage des Friedhofs im Zentrum einer Stadt, meist lag er zur Zeit der Eröffnung sogar außerhalb der Stadt.

Liste bekannter Zentralfriedhöfe 
Bulgarien
 Sofioter Zentralfriedhof

Deutschland
 Berlin: Zentralfriedhof Friedrichsfelde
 Zentralfriedhof Bochum
 Bonn: Zentralfriedhof Bad Godesberg
 Hauptfriedhof Braunschweig
 Bremen: Osterholzer Friedhof
 Zentralfriedhof (Eisenach)
 Zentralfriedhof (Erlangen)
 Zentralfriedhof Ibbenbüren
 Köln: Melaten-Friedhof
 München: zunächst Alter Südfriedhof (München), ab 1858 Alter Nördlicher Friedhof (München)
 Zentralfriedhof Münster
 Neunkirchen (Saar): Zentralfriedhof Furpach
 Regensburg: Evangelischer Zentralfriedhof
 Zentralfriedhof Stralsund
 Zentralfriedhof Wernigerode

Österreich
 Zentralfriedhof Graz
 Klagenfurt: Zentralfriedhof Annabichl
 Wien: Wiener Zentralfriedhof, Stammersdorfer Zentralfriedhof (Floridsdorf)

Schweiz
 Basel: Friedhof am Hörnli
 Winterthur: Friedhof Rosenberg
 Zürich: Friedhof Sihlfeld

Weitere
 Brünner Zentralfriedhof
 Zentralfriedhof (Gliwice)
 Zentralfriedhof Montevideo
 Zentralfriedhof (Sanok)
 Cimitero Monumentale (Mailand)
 Waldfriedhof Zlín

Siehe auch 
 Hauptfriedhof

Friedhof